San Bjaze ima više značenja:
 San Bjaze
 San Bjaze (Kjeti)
 San Bjaze (Kozenca)
 San Bjaze (Salerno)